Přírodní baryum (56Ba) je tvořeno sedmi stabilními izotopy, nejběžnější je 138Ba (přirozený výskyt 71,698 %). Bylo také popsáno 35 umělých radioizotopů, s nukleonovými čísly 112 až 153, a několik jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější umělé radioizotopy jsou 133Ba (poločas přeměny 10,551 let), 140Ba (12,752 7 dne), 131Ba (11,50 dne), 128Ba (2,43 d) a 129Ba (2,23 hodin). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 2 hodiny, většina pod 1 minutu. Radioizotopy s nukleonovým číslem 133 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy cesia, zatímco u 139Ba a těžších radioizotopů převažuje přeměna beta minus na lanthan..

Seznam izotopů

Reference 

Baryum
Baryum